Het wereldkampioenschap superbike van Lausitz 2007 was de elfde ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2007. De races werden verreden op 9 september 2007 op de Lausitzring nabij Klettwitz, Duitsland.

Superbike

Race 1

Race 2

Supersport

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2007
Lausitz